Lesse (rivier), een zijrivier van de Maas
Lesse (Redu), een gehucht in Redu, deelgemeente van de Belgische gemeente Libin
Lesse (gemeente), een gemeente in Frankrijk